BDV steht als Abkürzung für:

 Virus der Bornaschen Krankheit (Borna Disease Virus)
 Bremer Demokratische Volkspartei
 Bund Deutscher Veteranen, 2016 umbenannt in Bund Deutscher EinsatzVeteranen e.V. deutscher Verein zur Kriegsveteranenfürsorge
 Bundesverband der Deutschen Vending-Automatenwirtschaft
 Bundesverband der Deutschen Verlagsvertreter, siehe Berufsverband der Medienvertreter
 Bundesverband Deutscher Vermögensberater
 Bundesverband Deutscher Vertriebsfirmen

BdV steht für:
 Bund der Versicherten, deutsche Verbraucherschutzorganisation
 Bund der Vertriebenen, deutscher Dachverband

Abkürzung